Dix comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hancock () :
 le comté de Hancock, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État du Kentucky ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État du Maine ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Hancock, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.